Il concorso individuale di ginnastica ritmica ha visto la partecipazione di 24 ginnaste. Le qualificazioni si sono svolte il 27 agosto: le 10 migliori si sono qualificate per la finale del 29 agosto.

Qualificazioni

Finale

Collegamenti esterni 
 

Ginnastica ritmica ai Giochi della XXVIII Olimpiade